Ге́йлсберг () — название нескольких городов в США:
 Гейлсберг — в штате Иллинойс
  — в штате Канзас
  — в штате Мичиган
  — в штате Северная Дакота